Ла-Вильдьё:
 Ла-Вильдьё (Крёз) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз.
 Ла-Вильдьё (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Приморская Шаранта.